Стара Гвардія — елітні військові формування ветеранів Імперської Гвардії Наполеона.

  — італійський фільм 1934 року.
 «Стара гвардія» — радянський короткометражний художній фільм 1941 року.
 «Стара гвардія» — американський фільм 2020 року.